Алексе́й II может означать:

 Алексей II Комнин — византийский император с 1180 по 1183 год.
 Алексей II Великий Комнин — 9-й трапезундский император с 1297 по 1330 год.
 Лже-Алексей II - три ложных византийских самозванца в 1180-х - 1190-х годах.
 Алексий II (Ридигер) — 15-й Патриарх Московский и всея Руси  (1990-2008).
 Алексей Петрович - убиенный в 1718 г. наследник русского императорского престола.

См. также 
 Алексей
 Алексей I
 Алексей III